Cei trei muschetari, romanul scris de Alexandre Dumas, a fost ecranizat în numeroase filme și animații:

Filme
Cei trei muschetari, 1903, o producție franceză, despre care practic nu se știe nimic
Cei trei muschetari: Partea 1 și Partea 2, 1911 film mut de scurt metraj produs de Edison Studios; cu Sydney Booth în rolul lui D'Artagnan
Cei trei muschetari, 1914, film american regizat de Charles V. Henkel; cu Earl Talbot
Cei trei muschetari, 1916, producție Hollywoodiană,  regia Charles Swickard, produs de Thomas H. Ince; cu Louise Glaum și Dorothy Dalton
Cei trei muschetari, 1921, film francez, mut, cu Aimé Simon-Girard și Claude Mérelle. Un blockbuster-ul în timpul său, a avut mai multe continuări (o adaptare a romanului După douăzeci de ani a apărut în anul următor). 
Cei trei muschetari (film din 1921), film mut, cu Douglas Fairbanks
Cei trei muschetari (film din 1933), film francez, refacere a filmului din 1921, cu același regizor (Henri Diamant-Berger) și aproximativ aceeași distribuție a actorilor
Cei trei muschetari (film din 1935), film alb-negru, versiune RKO,  cu Walter Abel
Cei trei muschetari (film din 1939), film de comedie, cu Don Ameche și Frații Ritz
Cei trei muschetari (film din 1948), producție MGM cu Gene Kelly, Van Heflin, Lana Turner și June Allyson
1953 [[Cei trei mușchetari (film din 1953)|Cei trei mușchetari]] (Les trois mousquetaires), regizor André Hunebelle, cu Georges Marchal și Bourvil
Los tres mosqueteros y medio (film din 1957), film  de comedie, mexican, cuTin-Tan.
1959 Les trois Mousketaires, cu Jean Paul Belmondo, Jean Chevrier, Daniel Sorano, Hubert Noel, Gaby Sylvia, Pierre Asso. regia Claude Barma
 1961 Cei trei mușchetari regia Bernard Borderie, cu Gérard Barray, Mylène Demongeot, Guy Delorme și Jean Carmet
 1963 D'Artagnan contro i 3 moschettieri cu Fernando Lamas, Gloria Milland regia fulvio Tului
Cei trei muschetari (film din 1969), film de televiziune cu Kenneth Welsh și Christopher Walken
 1973 -1.The three musketeers Michael York, Oliver Reed, Frank Finlay și Richard Chamberlain
 1974 -2.The four musketeers Michael York, Oliver Reed, Frank Finlay și Richard Chamberlain 
 1984 -3.The return of the musketeers Michael York, Oliver Reed, Frank Finlay și Richard Chamberlain Kim Cattrall
Les Quatre Charlots Mousquetaires (1974) și A Nous Quatre Cardinal (1974), comedie în două părți cu Les Charlots, o adaptare destul de fidelă a romanului
d'Artagnan and Three Musketeers(D’Artanyan i tri mushketyora) (1978), un film musical sovietic în trei părți regizat de Georgi Yungvald-Khilkevich, cu Mikhail Boyarsky (D'Artagnan) și Weniamin Borissowitsch Smechow (Athos)
Cei trei muschetari (film din 1993), producție Disney; cu Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell, Oliver Platt și Tim Curry
The Musketeer (2001), o adaptare aproximativă a romanului, într-un stil care imită filmele asiatice de acțiune. cu Justin Chambers, Catherine Deneuve, Mena Suvari, Tim Roth regia Peter Hyams
d'Artagnan et les trois mousquetaires (2005) cu Vincent Elbaz, Emmanuelle Beart regia Pierre Akine

 Cei trei muschetari (film din 2011), un film 3D; regia Paul W.S. Anderson; cu Logan Lerman, Ray Stevenson, Luke Evans, Christoph Waltz, Orlando Bloom, Milla Jovovich și Matthew Macfadyen.
 3 Musketeers (film), film direct-pe-video de acțiune, produs de The Asylum.
 2023 Les trois mousquetaires: D'Artagnan cu Francois Civil, Vincent Cassel, Romain Duris regia Martin Bourboulon

Animații
The Two Mouseketeers, o animație Tom și Jerry, cu trei continuări, Touché, Pussy Cat!, Tom and Chérie și Royal Cat Nap
Cei trei muschetari in Boots, o animație din 1972 produsă de Toei Animation, cu pisici ca personaje principale
Cei trei muschetari, o animație din 1973 australiană, parte a adaptărilor din seria Famous Classic Tales
d'Artagnan l'intrépide, a 1975 film de animație, regia John Halas
Cei trei muschetari (film din 1992), producție care folosește muzică clasică
Mickey, Donald, Goofy: Cei trei muschetari (2004), o altă producție Disney, de data aceasta film direct-pe-video. Povestea arată mai mult ca un sequel, prezentând muschetarii din povestea originala ca personaje  separate.
Barbie și Cei trei muschetari (2009), film Barbie direct-pe-video în care muschetari sunt de sex feminin.

Seriale 
Cei trei muschetari (film serial din 1933), o serie de filme produse de Mascot Studios; cu John Wayne în rolul principal, acțiunea are loc în Africa de Nord, iar muschetarii sunt înlocuiți cu membrii ai Legiunii Străine  
Cei trei muschetari, adaptare BBC din 1954, cu 6 episoade a 30 minute; cu Laurence Payne, Roger Delgado, Paul Whitsun-Jones și Paul Hansard
Cei trei muschetari, adaptare BBC din 1966, cu 10 episoade a 25 minute; regia Peter Hammond; cu Jeremy Brett, Jeremy Young și Brian Blessed
Cei trei muschetari (animație), o serie de animații scurte produse de Hanna-Barbera în 1968, ca parte a emisiunii de televiziune The Banana Splits
Dogtanian and the Three Muskehounds,  o serie de animații spaniole din 1981 în care apar câini în rolurile principale  
Sub semnul muschetarilor (serial TV din 1987) ("Anime Sanjushi"), o serie mică de animații japoneze produse de studioul nipon "Gakken"
Young Blades

Continuări 
Omul cu masca de fier (film)  - un număr de filme cu acest titlu (sau altul similar, sau într-un singur caz The Fifth Musketeer) bazate pe secțiunea finală a romanului Vicontele de Bragelonne de Alexandre Dumas tatăl
At Sword's Point (1952) , o producție RKO Radio; cu Cornel Wilde, Dan O'Herlihy, Alan Hale, Jr. și Maureen O'Hara ca fii și fiica muschetarilor originali
The Return of the Musketeers (1989), versiune a filmului Twenty Years After realizată de echipa responsabilă cu filmele din 1973-4 și este o continuare directă a acestora, având o parte din distribuția originală
Ring of the Musketeers (1992), versiune din zilele noastre pe baza modernă despre „descendenții” muschetarilor originali; cu David Hasselhoff, Cheech Marin, Corbin Bernsen, Alison Doody și John Rhys-Davies
La Fille de d'Artagnan (1994) (Fiica lui d'Artagnan), producție franceză cu Sophie Marceau în rolul titular și cu Philippe Noiret (d'Artagnan în vârstă)
La Femme Musketeer (2004), o producție pentru televiziune cu Susie Amy în rolul Valentinei - fiica lui d'Artagnan; cu Michael York, Gérard Depardieu, Christopher Cazenove, John Rhys-Davies și Nastassja Kinski
The Secret of Queen Anna, or Musketeers Thirty Years After (1993) și The Return of the Musketeers, or The Treasures of Cardinal Mazarin (2009), film rusesc, continuarea a filmului musical din 1978, cu Mihail Boiarschi

Vezi și
 Cei trei muschetari
 The Musketeers, un serial BBC din 2014 creat de Adrian Hodges

Cei trei muschetari
Cărți după care s-au făcut filme
Filme cu acțiunea în Franța